Роготновский сельсовет — упразднённая административная единица на территории Дятловского района Гродненской области Республики Беларусь.

История 
Решением Гродненского областного Совета депутатов от 28 августа 2013 года № 251 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Дятловского района Гродненской области" Роготновский сельсовет упразднён.

Населённые пункты упразднённого Роготновского сельсовета — аг. Роготно, д. Борки, д. Дудичи, д. Жиковичи, д. Ивезь, д. Новоселки, д. Петруки, д. Пузовичи, д. Санники, д. Семеновичи, д. Совоздяки, д. Яхновщина включены в состав Дворецкого сельсовета.

Состав 
Роготновский сельсовет включает 19 населённых пунктов:
 Великие Шестаки — деревня.
 Борки — деревня.
 Горка — деревня.
 Довгяловичи — деревня.
 Дудичи — деревня.
 Жиковичи — деревня.
 Заречье — деревня.
 Ивезь — деревня.
 Ледины — деревня.
 Новоселки — деревня.
 Петруки — деревня.
 Пузовичи — деревня.
 Роготно — агрогородок.
 Санники — деревня.
 Семеновичи — деревня.
 Совоздяки — деревня.
 Спасюки — деревня.
 Студеровщина — деревня.
 Яхновщина — деревня.

См. также 
 Дятловский район

Примечания

Ссылки 
 Дятловский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Дятловского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании